Vantage peut désigner :
 Vantage, une ville de l'État de Washington,
 Pont de Vantage, qui passe au-dessus du fleuve Columbia près de Vantage,
 Aston Martin V8 Vantage, une automobile GT de série de la marque britannique Aston Martin.
 Aston Martin V12 Vantage, une automobile produite par Aston Martin.
 Aston Martin Vantage, une automobile produite également par Aston Martin.
 Paramount Vantage, filiale de Paramount
 Vantage Point, album du groupe dEUS
 Vantage, marque de guitares électriques et basses
 Vantage Towers, opérateur d'antennes de télécommunication en Europe.